La communauté germanophone a connu plusieurs dirigés par Oliver Paasch :

 Gouvernement Paasch I ( - )
 Gouvernement Paasch II (Depuis le )

Homonymie de gouvernement